Евер или Евер () е библейски пророк, един от митичните предци на израелтяните според книгата Битие. Той е правнук на Сим, сина на Ной. Според Библията живее 464 години и умира по времето, когато Яков е двадесетгодишен (1817 година пр.н.е. според еврейския календар). В ислямската традиция му съответства пророка Худ.

Третият цар на Ебла носи името „Ебрум“, което напомня библейското „Евер“ или „Ебер“ - праотец на семитите (Бит. 10:21).

Пророци в Библията